Алгебра — розділ математики, що вивчає властивості дій над різноманітними величинами і розв'язки рівнянь, пов'язаних з цими діями. Також в цьому ж значенні термін використовується для підрозділів алгебри:

Абстрактна алгебра
Гомологічна алгебра
Елементарна алгебра
Комп'ютерна алгебра
Лінійна алгебра
Реляційна алгебра
 Алгебра над полем (тілом, комутативним кільцем) — векторний простір (модуль), який одночасно є (не обов'язково асоціативним) кільцем і задовольняє властивість a(xy)=(ax)y=x(ay), де x та y — довільні елементи з цього простору, a — довільний скаляр з поля (тіла, кільця), над яким задано цей простір. Прикладами алгебр в цьому розумінні є:

*-алгебра
Алгебраїчна алгебра
Алгебра Йордана
Алгебра Кліфорда
Алгебра Лі
Алгебра Хопфа
Банаха алгебра
Зовнішня алгебра
Симетрична алгебра
Тензорна алгебра
Універсальна обгортуюча алгебра

 Термін «алгебра» вживається як синонім терміну універсальна алгебра. Зокрема в цьому значенні використовується у термінах:
 Алгебра логіки (як структура, а не розділ логіки)
 Булева алгебра